Mały komentarz – pierwsze znane dzieło astronomiczne Mikołaja Kopernika
 Mały komentarz – dzieło Kumarila, założyciela szkoły mimansy, nurtu filozofii indyjskiej z VII wieku n.e.